Нитри́т ка́лия (азотистокислый калий) — калиевая соль азотистой кислоты с формулой KNO2.
Представляет собой белый или слегка желтоватый кристаллический гигроскопический порошок.
Очень хорошо растворим в воде. На воздухе медленно окисляется до нитрата калия КNO3.
Пищевая добавка E249.
Используется как улучшитель окраски и консервант в пищевой промышленности в изделиях из мяса и рыбы.

Свойства 
 
Нитрит калия образует бесцветные или слегка желтоватые высоко гигроскопичные кристаллы,
моноклинной сингонии,
пространственная группа I m,
параметры ячейки a = 0,677 нм, b = 0,499 нм, c = 0,445 нм, β = 101,75°, Z = 2.

Очень хорошо растворим в воде,
растворение сопровождается понижением температуры.
Раствор имеет слабо щелочную реакцию из-за гидролиза по аниону.

Кристаллы разрушаются при 360 °C (до достижения точки плавления которая равна 440 °C или 441 °C, при 100 КПа по данным польской и английской Википедии и 438 °C при давлении в 101325 Па
, энтальпия плавления — 17 кДж/моль).

Выше этой температуры разлагается по схеме:
 

Как и нитрит натрия является окислителем особенно при повышенных температурах и реагирует с металлами такими как алюминий (особенно в порошкообразной форме), обезвоженными соединениями аммония такими как сульфат аммония, цианидами и многими органическими соединениями.

На воздухе медленно доокисляется до нитрата калия :
 

Нитриты можно выявить по характеристической реакции с сульфатом железа (II) в присутствии концентрированной серной кислоты (по образованию коричневого окрашивания).

Нахождение в природе и способы получения 
В природе, нитриты появляются на промежуточных этапах азотного цикла — как при нитрификации (присоединении азота к соединениям) так и при денитрификации (отсоединении азота от соединений). В промышленности нитрит калия получают при реакции оксидов азота с гидроксидом калия.

Получается при окислении свинца нитратом калия:
 

или в процессе термического разложения:

Применение 
 
 Нитрит калия как пищевая добавка Е249 (консервант) используется аналогично другим нитритам и солям (хлоридом натрия и нитритом натрия) — предотвращает образование ботулотоксина (образуется при жизнедеятельности палочки Clostridium botulinum). При добавлении к мясу образует нитрозомиоглобин, имеющий характерный красный цвет, который можно наблюдать в большинстве продуктов питания (колбасы, сосиски, и др.). Употребление продуктов, содержащих нитрит калия, вызывает жажду.
 В Европейском союзе продажа нитрита калия для пищевых целей разрешена только в виде смеси с пищевой солью, с содержанием нитрита около 0,6 %. C 2013 года сходные правила действуют в России.
 Нитрит калия применяется для диазотирования при производстве азо-красителей.
 Нитрит калия применяется в аналитической химии для распознавания аминов.
 Нитрит калия применяется в фотографии как сенсибилизатор.

Токсичность и безопасность 
Токсичен при проглатывании, при получении больших доз вызывает раздражение, цианоз, конвульсии, смерть (образует метгемоглобин). Раздражает кожу и глаза. Летальная доза LD50 для кроликов 200 мг/кг.

По данным Объединённого экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA), допустимое суточное потребление (ДСП) нитрита калия составляет 0,06 мг/кг массы тела, установленное в 1995 году. В 2017 году, проводя переоценку безопасности нитрита калия, Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) установило ДСП в количестве 0,07 мг/кг массы тела и сочла это количество безопасным для населения. Тем не менее, EFSA была обнаружена связь между потреблением нитритов с пищей и риском развития рака желудка в эпидемиологических исследованиях.Основываясь на результатах систематического обзора, было невозможно чётко отличить нитрозамины, полученные из нитритов, добавленных в разрешённых количествах, от нитрозаминов, естественно существующих в продуктах без добавления внешнего нитрита. В эпидемиологических исследованиях были получены некоторые доказательства связи нитрита с пищей и рака желудка и комбинации нитрита+нитрата из обработанного мяса и колоректального рака. Были доказательства связи между предварительно сформированным нитрозамином и колоректальным раком.

Несмотря на это, ещё не до конца понятно, с чем именно связано повышение риска развития рака; некоторые из предлагаемых факторов, способствующих этому, включают метод обработки, способ приготовления (например, температура) и могут частично быть результатом натуральных компонентов в мясе.

Согласно остальным данным, приемлемые безопасные уровни потребления нитритов для людей составляют 3,7-7 мг/кг в день. Поступление нитритов с пищей оценивается в 31-185 или 40-100 мг в день. В питьевой воде, согласно требованиям ВОЗ 1970 и 2004 годов, допускается содержание нитритов не более 44-50 мг на литр.

Примечания

Литература 
 
 
 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans  VOLUME 94 "Ingested Nitrate and Nitrite, and Cyanobacterial Peptide Toxins", IARC, 2010 ISBN 978-92-832-1294-2, ISSN 1017-1606  

калия
Консерванты
Соли калия
Соединения азота по алфавиту